Cody Eakin (né le  à Winnipeg dans la province du Manitoba au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Biographie

En Club 

En 2009, il est choisi par les Capitals de Washington,  au total. En 2010, il dépasse le plateau des 200 match en saison régulière dans la Ligue de hockey de l'Ouest. Il prend part à la Super Série Subway en 2009 et 2010. 

Le , il est échangé aux Stars de Dallas avec un choix de  au repêchage de 2012 en retour de Mike Ribeiro.

Le , il est repêché des Stars par les Golden Knights de Vegas lors du repêchage d'expansion de la LNH 2017.

Le , il est échangé aux Jets de Winnipeg en retour d'un choix conditionnel de  tour en 2021.

International 
Il représente le Canada en sélection jeune.

Statistiques en carrière 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2006-2007|| Broncos de Swift Current || LHOu || 3|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2007-2008|| Broncos de Swift Current || LHOu|| 55|| 11|| 6|| 17|| 52|| 12|| 3|| 4|| 7|| 6
|-
| 2008-2009|| Broncos de Swift Current || LHOu|| 54|| 24|| 24|| 48|| 42|| 7|| 3|| 0|| 3|| 10
|-
| 2009-2010|| Broncos de Swift Current || LHOu|| 70|| 47|| 44|| 91|| 71|| 4|| 1|| 1|| 2|| 2
|-
| 2009-2010|| Bears de Hershey|| LAH|| 4|| 2|| 0|| 2|| 2|| 5|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
|2010-2011|| Broncos de Swift Current || LHOu|| 30|| 18|| 21|| 39|| 24|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2010-2011 || Ice de Kootenay || LHOu|| 26|| 18|| 26|| 44|| 19|| 19|| 11|| 16|| 27|| 14
|-
| 2011-2012|| Bears de Hershey || LAH || 43|| 13|| 14|| 27|| 10|| 5|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
|2011-2012|| Capitals de Washington || LNH||30 ||4 ||4 ||8 || 30||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2012-2013|| Stars du Texas || LAH|| 35 || 12 || 12 || 24 || 14 || - || - || - || - || - 
|-
|2012-2013|| Stars de Dallas || LNH|| 48 || 7 || 17 || 24 || 31 || - || - || - || - || - 
|-
|2013-2014|| Stars de Dallas || LNH || 81 || 16 || 19 || 35 || 36 || 6 || 2 || 3 || 5 || 0
|-
|2014-2015 || Stars de Dallas || LNH || 78 || 19 || 21 || 40 || 26 || - || - || - || - || -  	
|-
| 2015-2016 || Stars de Dallas || LNH || 82 || 16 || 19 || 35 || 42 || 13 || 1 || 7 || 8 || 8
|-
| 2016-2017 || Stars de Dallas || LNH || 60 || 3 || 9 || 12 || 49 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Golden Knights de Vegas || LNH || 80 || 11 || 16 || 27 || 22 || 20 || 3  ||1 ||4 ||4
|-
| 2018-2019 || Golden Knights de Vegas || LNH || 78|| 22|| 19|| 41|| 16|| 7|| 2|| 0|| 2|| 17
|-
| 2019-2020 || Golden Knights de Vegas || LNH || 41 || 4 || 6 || 10 || 16 || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Jets de Winnipeg || LNH || 8 || 1 || 4 || 5 || 0 || 4 || 0 || 0 || 0 || 4
|-
| 2020-2021 || Sabres de Buffalo || LNH || 46 || 3 || 4 || 7 || 14 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || Sabres de Buffalo  || LNH || 69 || 4 || 8 || 12 || 22 || - || - || - || - || -
|-

| 701 || 110 || 146 || 256 || 278 || 50 || 8 || 11 || 19 || 33

Au niveau international 

|-
| 2009 || align="left"| -18 ans || align="left"|Championnat du monde moins de 18 ans || 6 || 2 || 0 || 2 || 2 || align="left"|Quatrième place
|-
| 2011 || align="left"| Canada junior || align="left"|Championnat du monde junior || 7 || 1 || 2 || 3 || 2 || align="left"| Médaille d'argent
|-
| 2015 || align="left"| Canada || align="left"|Championnat du monde || 9 || 4 || 2 || 6 || 0 || align="left"| Médaille d'or

Notes et références 

Naissance en mai 1991
Naissance à Winnipeg
Joueur international canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Capitals de Washington
Joueur des Capitals de Washington
Joueur des Stars de Dallas
Joueur des Bears de Hershey
Joueur des Broncos de Swift Current
Joueur du Ice de Kootenay
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Stars du Texas
Champion du monde de hockey sur glace
Joueur des Golden Knights de Vegas
Joueur des Jets de Winnipeg
Joueur des Sabres de Buffalo